Đức Giang (Hà Tĩnh)
 Đức Giang (Hoài Đức, Hanoi)
 Đức Giang (Long Biên, Hanoi)
 Đức Giang (Bắc Giang)